Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 8. Светском првенству у атлетици на отвореном 2001. одржано је 5. и 7. августа на Комонвелт стадиону у Едмонтону, Канада.

Титулу освојену у Севиљи 1999., бранила је Нијурка Монталво из Шпаније.

Земље учеснице 
Учествовале су 22 такмичарке из 19. земаља.

  Бахаме (1)
  Бразил (1)
  Грчка (1)
  Италија (1)
  Јамајка (1)
  Јапан (2)
  Канада (1)
  Казахстан (1)
  Кина (1)
  Киргистан (1)
  Летонија (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (1)
  Нигерија (1)
  Нови Зеланд (1)
  Русија (3)
  Сједињене Америчке Државе (1)
  Француска (1)
  Шпанија (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2001. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у скоку удаљ за жене на отвпреном пре светског првенства 5. августа, имале су следећи пласман..

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2001.

Сатница 
Сва времена су по лолалном времену (UTC-7)

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учеснице су биле подељене у две групе по 18 такмичарки. Квалификациона норма за финале износила је 6,70 метара (КВ), коју су испуниле 3 такмичарке, а осталих 9 квалификовало се на основу резултата. (кв),

Финале

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 8. Светског првенства 1983—2001.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП у атлетици 2001. на ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном